Ассоциация писателей научной фантастики Америки () была основана в 1965 Деймоном Найтом, который также стал и её первым президентом.

В 1992 все члены ассоциации проголосовали за изменение официального названия организации на , сохранив при этом старую аббревиатуру , которая произносится, как , и иногда как .

SFWA является одной из самых успешных некоммерческих ассоциаций мира, в ней состоит более чем 1500 авторов, художников, редакторов (на 2010 год около 1600 членов).

На его ежегодном банкете проводится награждение наиболее отличившихся авторов с вручением авторитетной премии Небьюла.
В ассоциацию входили такие знаменитые писатели как Андре Нортон, Роджер Желязны и многие другие.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт организации

Фантастика
Творческие объединения писателей
Союзы писателей
Литература США
Общественные организации США
Англоязычная фантастическая литература
Научная фантастика США